Кубок Першого каналу 2011 — 44-й міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 15—18 грудня 2011 року в Москві у рамках Єврохокейтуру. Матч Чехія — Швеція пройшов у чеському місті Хомутов.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 

 
Московський міжнародний турнір з хокею
2011 у хокеї з шайбою
Хокейні змагання у Москві
2011 у Москві
Грудень 2011
2011 у Росії